Cluny puede referirse a los siguientes topónimos:
 Cluny (Saona y Loira), comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Cluny - La Sorbonne, estación del metro parisino.
 Colegio de Cluny.
 Hôtel de Cluny, sede del Musée national du Moyen Âge de Cluny en París.
 Teatro de Cluny, sala de espectáculos de París.
 Vitry-lès-Cluny, comuna de Saona y Loira.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Bernón de Baume o Bernón de Cluny.
 Hermanas de Saint-Joseph de Cluny.
 Hugues de Cluny.
 Maïeul de Cluny.
 Odilón de Cluny.
 Pierre de Cluny.

Además, en religión, puede referirse a:
 Abadía de Cluny, edificio del sigloX, monumento histórico, desde donde se propagó la orden religiosa homónima.
 Cluny III, una parte específica de esa misma abadía, construida en el sigloXI.
 Orden de Cluny, congregación religiosa de la Orden de San Benito o «benedictinos».
 Oficio cultural de Cluny, asociación cultural católica.